De Waepenaert (familie)
 Emmanuel de Waepenaert (1699-1770), een Zuid-Nederlands edelman
 Anthon de Waepenaert de Termiddelerpen (1715-1798), een Zuid-Nederlands edelman
 Karel de Waepenaert de Kerrebrouck (1749-1794), een Zuid-Nederlands edelman
 Karel de Waepenaert de Termiddelerpen (1760-1834), een politicus uit het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden